Karl Schünemann ist der Name folgender Personen:

* Karl Schünemann (Baumeister) (1881–1934), deutscher Baumeister und Bauunternehmer
 Karl Schünemann (Fotograf) (* um 1945), deutscher Fotograf